Middelburg kan syfta på

Geografi

Indonesien 

 Pulau Rambut, ö, Jakarta,

Nederländerna 

 Middelburg – Zeelands provinshuvudstad, 
 Middelburg (ort i Zuid-Holland) – Bodegraven-Reeuwijk,

Sydafrika 

 Middelburg (ort i Sydafrika, Östra Kapprovinsen, Chris Hani District Municipality, lat -31,49, long 25,01), 
 Middelburg (distriktshuvudort), Mpumalanga, Nkangala District Municipality, 
 Middelburg (flygplats i Sydafrika, Östra Kapprovinsen, Chris Hani District Municipality, lat -31,52, long 25,03), 
 Middelburg (flygplats i Sydafrika, Mpumalanga, Nkangala District Municipality, lat -25,68, long 29,44), 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Nederländernaförgreningar
Robotskapade Sydafrikaförgreningar